

Patronyme 

 Jean Frain du Tremblay (1641-1724), écrivain français ;
 Pierre Frain de la Motte (1688-1768) : Advocat du Roy et Procureur fiscal de la Baronnie de Vitré.
 Joseph Frain (1768-1840), personnalité politique et préfet français ;
 Édouard Frain de la Gaulayrie (1840-1921), historien français.
 Pierre-Marie Frain de La Villegontier (1841-1920), personnalité politique française ;
 Christian Frain de la Gaulayrie (1916-1989), peintre français ;
 Irène Frain (1950-), femme de lettres, romancière et historienne française ;
 James Frain (1968-), acteur britannique.

Toponyme 

 Frain, commune française des Vosges.

Patronyme français